Anglické příjmení Jennings má následující nositele:

 Bill Jennings (1923–2010), jihoafrický automobilový závodník 
 Brandon Jennings (* 1989), americký basketbalista
 Claudia Jenningsová (1949–1979), americká herečka a modelka
 John Jennings (1664–1743), britský admirál
 Lynn Jenningsová (* 1960), americká atletka
 Pat Jennings (* 1945), severoirský fotbalový brankář
 Peter Jennings (1938–2005), kanadský televizní reportér
 Shyla Jennings (* 1989), německá pornoherečka
 Terry Jennings (1940–1981), americký hudební skladatel
 Waylon Jennings (1937–2002), americký zpěvák